Cugnot peut faire référence à :

Patronyme 

 Nicolas-Joseph Cugnot (1725 - 1804), ingénieur militaire français  ;
 Nicolas Cugnot d'Aubigny (1745-1821), général français de la révolution et de l’Empire ;
 Léon Cugnot (1835-1894), sculpteur français  ;
 Jean Cugnot (1899–1933), cycliste français.

Gastronomie 
 Les cugnots, petites brioches traditionnelles de Noël, spécialité culinaire de Picardie.

Homonymie de patronyme
Patronyme français